Gyöngyös, város Heves megyében;
 Gyöngyös, keresztnév

Vízfolyások
Egyesült Gyöngyös, patak, a Fekete-víz egyik mellékfolyója;
Gyöngyös, patak, a Zala vízgyűjtőjének eleme;
Gyöngyös, patak, a Rába bal oldali mellékfolyója;
Gyöngyös, patak, a Tarna bal oldali mellékfolyója.